Джей-ліга 2010 — 18-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Нагоя Грампус.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Танака Маркус Туліо
 Масукава Такахіро
 Макіно Томоакі
 Накамура Кенго
 Márcio Richardes
 Фудзімото Дзюнго
 Данілсон Кордоба
 Ендо Ясухіто
 Маеда Рьоїті
 Джошуа Кеннеді

Примітки

Джерела
RSSSF 

2010 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2010 в Японії